Посыва () — село, входит в Новородчицкий сельский совет Острожского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 31 человек. Почтовый индекс — 35850. Телефонный код — 3654. Код КОАТУУ — 5624286002.

Местный совет 
35851, Ровненская обл., Острожский р-н, с. Новородчицы, ул. Подобанка, 11.

Ссылки 
 Посыва на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Острожского района